

События 
 309 — в Риме «Год диктатора» (по фастам). Диктатор: Луций Папирий Курсор; начальник конницы: Гай Юний Бубульк Брут; проконсул: Квинт Фабий Максим Руллиан.
 309 — Победа войск диктатора у Лонгулы. Л. Папирий нанёс новое сильное поражение самнитам (их «золотое» и «серебряное» войска). Триумф диктатора Л. Папирия. Самниты предложили мир, но не удалось согласиться относительно условий. Победа Кв. Фабия над этрусками у Перузия. Присоединение к Риму Перузия в Этрурии. Триумф Кв. Фабия.
 309/308 — Афинский архонт-эпоним Деметрий.
 309 — После смерти Клеомена II в спор из-за власти вступили его внук Арей и сын Клеоним. Геронты назвали царём Арея, но во главе войска поставлен Клеоним.
 309—265 — Царь Спарты из рода Агидов Арей I.
 309 — Птолемей прибыл с флотом к Фасалиде и взял город. Отсюда он переправился в Ликию, взял Ксанф и Кавн. Из Минда он отправился в Грецию, высадился на Истме, овладел Сикионом и Коринфом, оставил там свои гарнизоны и возвратился в Египет.
 Захват престола Боспорского государства Евмелом, младшим из братьев, претендующих на престол (правил до 304 года до н. э.).
 308 — Консулы Публий Деций Мус (плебей) и Квинт Фабий Максим Руллиан (патриций). Претор Марк Валерий (4-й раз). Плебейский трибун Луций Фурий.
 308 — Победа Кв. Фабия над самнитами и марсами, П.Деция над вольсинийцами, Кв. Фабия над умбрами.
 Тарквинии переходят в руки римлян.
 308/7 — Афинский архонт-эпоним Харин.
 Зенон основывает собственную школу в Афинах.
 307 — Консулы: Аппий Клавдий Цек (патриций) и Луций Волумний Фламма Виолент (плебей); проконсул: Квинт Фабий Максим Руллиан; курульный эдил: Луций Постумий Мегелл; цензоры: Гай Юний Бубульк Брут (плебей) и Марк Валерий Максим Корвин (патриций).
 307 — Победа Кв. Фабия над самнитами под Аллифами.
 307 — Взятие Агафоклом Утики. Восстание в Сицилии ряда городов во главе с Акрагантом. Агафокл возвращается в Сицилию. Его армия в Африке сдаётся карфагенянам.
 307/6 — Афинский архонт-эпоним Анаксикрат.
 307 — Кассандр объявил войну Антигону. Деметрий переправился с огромным флотом из Эфеса в Аттику, занял Пирей и Афины, взял штурмом Мунихий и Мегары. Бегство Деметрия Фалерского в Фивы. Восстановление демократии в Афинах. Деметрий женился на Эвридике, вдове Офельта, правителя Кирены.
 307 — Эпироты, не вынеся жестокости Алкета, убили его и двух его младших сыновей. Главкий с войском явился в Эпир и вернул Пирру престол.
 307—302 — Царь Эпира Пирр I (319—272).
 307 — Улин, великий князь из дома Чжао, разгромил племена линьху и лоуфань в Ордосе.
 305—283 — царь Египта Птолемей, основатель династии Птолемеев.
 304 — Консулы: Публий Семпроний Соф (будущий понтифик; плебей) и Публий Сульпиций Саверрион (патриций); плебейские эдилы: Гней Домиций Кальвин Максим, Гней Флавий и Квинт Аниций Пренестин; цензоры: Квинт Фабий Максим Руллиан (патриций) и Публий Деций Мус (плебей); верховный понтифик: Публий Корнелий Сципион Барбат.
 В Древнем Риме ограничены права вольноотпущенников. Аппий Клавдий Цек составил и издал сборник формул, употреблявшихся при судопроизводстве. Гней Флавий (писец) освятил храм Согласия, преодолев сопротивление великого понтифика Корнелия Сципиона Барбата, который запретил освящать храм не консулу. Флавий утвердил новый порядок летоисчисления.
 Мир между Римом и самнитами. Самниты уступают Кампанию и некоторые незначительные округа Риму и приняты в равноправный союз. Победа над эквами, взят 31 город эквов, их племя почти уничтожено. Триумф Публия Сульпиция.
 Агафокл принимает титул «царя сицилийцев».
 Афиняне примирили Родос с Деметрием. Родос вынужден заключить союз с Антигоном. Деметрий вернулся в Элладу, прогнал Кассандра, разбил его у Фермопил и занял Гераклею. 6000 македонян перебежали к Деметрию. Деметрий объявил свободу всем грекам к югу от Фермопил. Деметрий высадился в Беотии. Фиванцы приняли его сторону.
 Деметрий захватил Филу и Панакт, где стояли отряды Кассандра, и направился в Пелопоннес, занял весь Скалистый берег и Аркадию, кроме Мантинеи, очистил от сторожевых отрядов Сикион, Аргос и Коринф. В Акрокоринфе он оставил гарнизон. В Аргосе он взял распорядительство на играх, женился на Деидамии, сестре Пирра, и был провозглашён вождём Эллады.
 304/303 — Афинский архонт-эпоним Ферекл.
 304/303-284/283 — Царь Боспора Спарток III. Договор с Афинами.
 301 — Битва при Ипсе. Смерть Антигона Одноглазого.
 301 — «Год диктатора» по фастам. Диктатор (№ 65) Марк Валерий Максим Корв, начальник конницы Марк Эмилий Павел. Легат Гней Фульвий.
 301 — Война с этрусками. Победа и триумф М. В. Максима.
 301/0 — Афинский архонт-эпоним Клеарх.
 301 — Лисимах переправился в Азию, взял Сигей и отправил часть войска на завоевание Ионии и Элиды. Лисимах и его полководцы заняли Синаду, Эфес, Колофон и Сарды. Птолемей и Селевк движутся на Антигона. Лето — Битва при Ипсе, во Фригии. В ней приняли участие все цари, а также Пирр. Конница Деметрия разбила отряд Антиоха, сына Селевка. Но Деметрий увлёкся преследованием, и фаланга Антигона была разбита. Гибель Антигона.
 301 — Селевк получил Сирию, а Лисимах — Малую Азию. Основание Селевком в Сирии Антиохии.
 301 — Деметрий бежал к Эфесу, а затем приплыл в Грецию. Афиняне отложились от него и проводили его жену Деидамию в Мегары. Города на Истме изгоняли сторожевые отряды Деметрия. Деметрий направился к Херсонесу, а в Греции оставил Пирра. Деметрий стал разорять земли Лисимаха.

См. также

Примечания